

Persone 
 Francesco Maria Capellini – politico, banchiere e cortigiano italiano presso la corte ducale di Brunswick-Lüneburg, noto con lo pseudonimo di Stechinelli
 Gabriele Capellini – pittore italiano del Rinascimento
 Giovanni Capellini – geologo e paleontologo italiano, senatore del Regno d'Italia

Altro 
 Capellini Mobili Piacenza Associazione Calcio Femminile 1973 – stagione della Piacenza Associazione Calcio Femminile
 Capellini – tipo di pasta